Појам "Солила" може се односити на:

 Солила (Теслић) - предео у Републици Српској, Босна
 Специјални резерват природе „Солила” - резерват птица у Црној Гори, Општина Тиват